El cielo puede referirse a:
 El Cielo, reserva de la biósfera en México.
 El Cielo, banda de rock argentina.
 El cielo, libro de cuentos de Nona Fernández.